Franziska "Fanni" Hitler-Matzelsberger (31 januari 1861 - Ranshofen, 10 augustus 1884) was de tweede echtgenote van Alois Hitler sr., de vader van Adolf Hitler.

In 1876, tijdens Alois Hitlers eerste huwelijk met Anna Glassl, trad Klara Pölzl bij hem in dienst als huishoudster. Niet lang daarna begon Alois een relatie met de 19-jarige Fanni terwijl hij van tafel en bed scheidde van zijn zieke vrouw. Fanni eiste echter dat Klara weg zou gaan, omdat ze haar als rivale beschouwde. Alois trouwde na de dood van Anna met Fanni op 22 mei 1883 in Braunau am Inn. Ze was op dat moment hoogzwanger van hun tweede kind. Fanni had op 13 januari 1882 al een zoon gekregen, Alois, die na het huwelijk van zijn ouders erkend werd en de achternaam "Hitler" kreeg.

Van Alois kreeg Fanni twee kinderen:
 Alois jr. (1882-1956)
 Angela (1883-1949)

Fanni overleed op 10 augustus 1884 op 23-jarige leeftijd aan de longaandoening tuberculose. Vrijwel direct erna begon Alois een relatie met Klara. Op 7 januari 1885 trouwden ze.

Oostenrijks persoon
Franziska